Ла Пализада има више значења:

 Ла Пализада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пализада (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пализада (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пализада (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пализада (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пализада (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пализада (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику